Episodi di Being Human – episodi della serie televisiva del 2009
 Episodi di Being Human – episodi della serie televisiva del 2011